

Ветьолки — село, Алейський район, Алтайський край
 Ветьолки — селище, Первомайський район, Оренбурзька область